Notharchus subtectus, "mindre svartvit trögfågel", är en fågel i familjen trögfåglar. Den betraktas oftast som underart till svartvit trögfågel (Notharchus tectus), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln förekommer i karibiska delen av sydöstra Nicaragua, Costa Rica söderut till västra och nordcentrala Colombia och nordvästra Ecuador. Den har även påträffats i sydvästra Nicaragua.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Trögfåglar
Fåglar i neotropiska regionen
Notharchus